Ľubomír Sekeráš (né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1987 avec son club formateur du Dukla Trenčín dans le championnat de Tchécoslovaquie. L'équipe remporte le titre en 1992. Il ajoute à son palmarès l'Extraliga Slovaque en 1994. Il est choisi au huitième tour, en deux-cent-trente-deuxième position par le Wild du Minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Il part alors en Amérique du Nord et évolue trois saisons consécutives dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild. Il dispute également quatre matchs avec les Stars de Dallas en  avant de revenir définitivement en Europe. Il évolue en Allemagne, Suède, République tchèque et Russie. Il met un terme à sa carrière en 2011 après deux dernières saisons en Slovaquie avec le Dukla Trenčín.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.
Il participe aux Jeux olympiques de Lillehammer en 1994.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde 
1995 : nommé dans l'équipe type du mondial B.
1995 : nommé meilleur défenseur du mondial B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1987-1988|| Dukla Trenčín Jr.|| Tchécoslovaquie Jr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1987-1988 || Dukla Trenčín|| Tchécoslovaquie|| || || || || || 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1988-1989 || Dukla Trenčín|| Tchécoslovaquie || 16|| 2|| 5|| 7|| 22|| 11|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 1989-1990 || Dukla Trenčín|| Tchécoslovaquie || 44|| 6|| 8|| 14|| || 9|| 0|| 2|| 2|| 
|-
| 1990-1991 || Dukla Trenčín|| Tchécoslovaquie || 52|| 6|| 16|| 22|| || 6|| 0|| 1|| 1|| 
|-
| 1991-1992 || Dukla Trenčín|| Tchécoslovaquie || 30|| 2|| 6|| 8|| 32|| 13|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1992-1993 || Dukla Trenčín||Tchécoslovaquie || 40|| 5|| 19|| 24|| 48|| 11|| 4|| 9|| 13|| 0
|-
| 1993-1994|| Dukla Trenčín|| Extraliga slovaque|| 36|| 9|| 12|| 21|| 46|| 9|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
| 1994-1995|| Dukla Trenčín|| Extraliga slovaque|| 36|| 11|| 11|| 22|| 24|| 9|| 2|| 7|| 9|| 8
|-
| 1995-1996|| HC Železárny Trinec|| Extraliga tchèque || 40|| 11|| 13|| 24|| 44|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| HC Železárny Třinec|| Extraliga tchèque|| 52|| 14|| 21|| 35|| 56|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1997-1998|| HC Železárny Třinec|| Extraliga tchèque|| 50|| 11|| 33|| 44|| 42|| 13|| 2|| 10|| 12|| 4
|-
| 1998-1999|| HC Železárny Třinec|| Extraliga tchèque|| 50|| 8|| 15|| 23|| 38|| 10|| 2|| 6|| 8|| 
|-
| 1999-2000|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga tchèque|| 52|| 7|| 24|| 31|| 36|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2000-2001|| Wild du Minnesota|| LNH|| 80|| 11|| 23|| 34|| 52|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Wild du Minnesota|| LNH|| 69|| 4|| 20|| 24|| 38|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Wild du Minnesota|| LNH|| 60|| 2|| 9|| 11|| 30|| 15|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 15|| 0|| 3|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Södertälje SK|| Elitserien|| 33|| 4|| 13|| 17|| 30|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Stars de Dallas|| LNH|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Nürnberg Ice Tigers || DEL|| 52|| 4|| 27|| 31|| 48|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| Dukla Trenčín|| Extraliga slovaque || 12|| 0|| 4|| 4|| 12|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HC Hamé Zlín|| Extraliga tchèque|| 12|| 1|| 0|| 1|| 30|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2006-2007|| IF Malmo Redhawks|| Elitserien|| 23|| 3|| 10|| 13|| 28|| || || || || 
|-
| IF Malmo Redhawks|| Kvalserien || 9|| 1|| 4|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga tchèque|| 46|| 7|| 12|| 19|| 36|| 8|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2008-2009|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga tchèque|| 48|| 6|| 10|| 16|| 22|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2009-2010|| Dukla Trenčín|| Extraliga slovaque|| 47|| 4|| 30|| 34|| 42|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Dukla Trenčín|| Extraliga slovaque|| 40|| 1|| 3|| 4|| 28|| 11|| 2|| 4|| 6|| 8

| 213|| 18|| 53|| 71|| 122|| 15|| 1|| 1|| 2|| 6

Au niveau international 

| 1994 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 0|| 0|| 0|| 10|| ||align="left"| Sixième place
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| ||align="left"|  Médaille d'or du mondial C1
|-
| 1995 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 3|| 4|| 7|| 22|| ||align="left"|  Médaille d'or du mondial B
|-
| 1996 || align="left"| Coupe du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| ||align="left"| Quatrième place de la division Amérique du Nord
|-
| 1996 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 0|| 2|| 4|| ||align="left"| Neuvième place
|-
| 1997 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 3|| 3|| 8|| ||align="left"| Neuvième place
|-
| 1999 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 5|| 5|| 8|| ||align="left"| Septième place
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 4|| 6|| 6|| 0||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 8|| +4||align="left"| Septième place

Références 

Naissance en novembre 1968
Naissance à Trenčín
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Stars de Dallas
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Zlín
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance en Tchécoslovaquie